Nova Sela so lahko:
 Nova sela (Slovenija)
 Nova Sela, Kula Norinska (Hrvaška)
 Nova Sela, Omiš (Hrvaška)
 Nova Sela, Trilj (Hrvaška)